Galdrar es una valquiria que aparece en las leyendas de Groenlandia

Etimología

Galdr: es una palabra del noruego antiguo para referirse a "encantamiento, hechizo", y se usaba en relación con ciertos rituales.​ Era utilizado por hombres y por mujeres.​ Algunos estudiosos proponen que los recitaban en falsetto

Orígenes

Galdrar puede ser una versión equivalente de la Valquiria Brunilda.

Ya que su leyenda es idéntica a Brunilda, Una doncella escudera considerada la misma existencia que Sigrdrífa, la persona predestinada del gran héroe Einar Sokkason en la Saga Grœnlendinga, y representada de una manera similar en la Saga de Erik el Rojo y el Helvede Galdrar de la Edda poética como una valquiria que se enamoró del héroe. Ella es la hermana menor de las valquirias en el Der Ring des Nibelungen de la edad media alemana.

Cuando guiaba al Valhalla a los guerreros que murieron como fieles servidores del Gran Dios, en algún momento Galdrar fue en contra de las intenciones de Odín y permitió que un guerrero obtuviera la victoria. Ella se enfrentó a la ira del Gran Dios, le arrebataron gran parte de su divinidad, y como resultado recibió una maldición en la cual vagaría por la tierra hasta encontrar algún descendiente del guerrero que perdió contra el héroe favorecido por Galdrar y acepte asesinarla como venganza por su acción.

Þáttr
Diosas de la mitología nórdica
Groenlandia
Valquirias